inaczej kolumella – część roślin
 inaczej strzemiączko występujące u niessaczych tetrapodów